Серахта — название двух притоков Костромы:

 Серахта (верхний приток Костромы)
 Серахта (нижний приток Костромы)